Аркадий Бродский:
 Бродский, Аркадий Ефимович (1862—1924) — адвокат, депутат Государственной думы III созыва от Херсонской губернии.
 Бродский, Аркадий Яковлевич (1914—1981) — доктор технических наук, лауреат Сталинской премии.